Cet article présente une liste des plus grandes villes du Laos.

Les 20 premières villes du Laos

Source 
 City Population

Voir aussi

Liens externes 

 Centre National des Statistiques

Laos
ville